Гарвестер — багатофункціональна лісозаготівельна машина.
 HMS Гарвестер — британський військовий корабель.
 Гарвестер — система пошуку публікацій.